{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#5dadbd"
!colspan="12"|Open Sud de France 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Jannik Sinner
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Maxime Cressy
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–3), 6–3
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Open Sud de France 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Montpellier, jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Alexander Bublik a fost campionul en-titre, dar a pierdut în prima rundă.

Jannik Sinner a câștigat titlul învingând în finală pe Maxime Cressy cu 7–6(7–3), 6–3.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2023
ATP Tour 2023